Donji Nikšić je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Slunja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 243 stanovnika te 73 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 204 stanovnika.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji